

Населені пункти та їхні частини
 Жеромін — село в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Жеромін — село в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Жеромін — осада в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства

Примітки